Sekund har flere betydninger:
 Sekund – tidsenhed.
 Sekund (interval) – det 2. trin i en tonerække.
 Sekund (fægtning) – en forsvarsstilling i fægtning.